

Film
 The Fruits of Vengeance – cortometraggio del 1910
 The Fruits of Vengeance – cortometraggio del 1913 diretto da Frederick A. Thomson